Името Ветрен носят следните обекти:

Селища 
 Ветрен – град в област Пазарджик, България;
 Ветрен – квартал на град Бургас, България;
 Ветрен – село в област Кюстендил, България;
 Ветрен – село в област Силистра, България;
 Ветрен – село в област Стара Загора, България;
 Ветрен – село в община Царево село, Северна Македония;
 Ветрен – село, днес Нео Петрици, Гърция.

Географски обекти 
 Ветрен – връх в рида Мъгленик, Родопи;
 Ветрен - връх в Милославска планина;
 Ветрен – български остров в река Дунав;
 Ветрен – рид в Ихтиманска Средна гора.

Вижте също 
 пояснителната страница Ветерн (пояснение)